A competição velocidade feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foi disputada no Parque Olímpico de Whistler em 13 de fevereiro de 2010.

Medalhistas

Resultados 

Velocidade